Os termos Catanduva, Catanduvas ou Catanduvense podem referir-se a:

Municípios
 Catanduva, em São Paulo
 Catanduvas, no Paraná
 Catanduvas, em Santa Catarina

Esportes
 Catanduva Futebol Clube, de Catanduva, São Paulo
 Catanduva Esporte Clube, clube de futebol extinto de Catanduva, São Paulo
 Catanduva Basket Clube, equipe de basquete feminino de Catanduva, São Paulo
 Grêmio Catanduvense de Futebol, de Catanduva, São Paulo
 Grêmio Esportivo Catanduvense, clube de futebol extinto de Catanduva, São Paulo

Outros
 Penitenciária Federal de Catanduvas, prisão federal de segurança máxima em Catanduvas, Paraná
 Piptadenia moniliformis, árvore popularmente conhecida como catanduva

Desambiguação
Desambiguações de topônimos